Bola Alta, também chamada de Bola de Segurança, é uma jogada de ataque utilizada no voleibol em que o levantamento é realizado de um extremo ao outro da quadra ou ainda na diagonal de uma forma bem lenta, com a bola bem alta. É a jogada preferida da escola russa, que explora a envergadura de seus atletas. É uma jogada bastante previsível, fácil de ser marcada.

É usada para atacantes lentos, ou quando o passe não chega em condições ideais para o levantador.

Links Externos 
 saqueviagem.com.br/

Terminologia do voleibol